Відтво́рення — слово, яке, залежно від контексту застосування, набуває різних значень.

В біології
Біологічне відтворення — розмноження.
механічних рухів, мозкової діяльності — див. повторення,

Економіка 
 Відтворення (економіка), відтворення фондів
 Відтворення розширене

Соціологія 
 Соціальне відтворення

В мовознавстві
Мовленнєве відтворення — висловлювання (мовознавство), мовленнєве висловлювання.

В медійній індустрії
Відтворення кінострічки, медійного файлу, зображення та звуку (див. програвання).

В екології 
Відтворення природних ресурсів — відновлення ресурсів природи внаслідок інтенсивного кругообігу речовини, що відбувається без втручання людини або за її участю.
 Відтворення мінерально-сировинної бази

У психології та філософії 
Відновлення в уяві людини, зафіксованих у минулому пам'яттю подій.

Дивись також 
 Минуле
 Уява
 Пам'ять

Джерела 
 Відтворення - академічний тлумачний словник української мови 
 Уява – академічний тлумачний словник української мови 
 Згадка – академічний тлумачний словник української мови

Посилання